Арелья́но () — испанская фамилия и топоним:

 Арельяно — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.
 Арельяно, Алонсо де (?—1566) — испанский путешественник XVI века.
 Арельяно, Давид (1902—1927) — чилийский футболист, нападающий, выступавший за сборную Чили; один из основателей клуба «Коло-Коло».
 Арельяно, Гильермо (1908—1999) — чилийский футболист, участник чемпионата мира 1930 года.
 Арельяно, Каэтано (1847—1920) — первый главный судья Верховного суда Филиппин.
 Арельяно, Луис (род. 1989) — венесуэльский футболист, вратарь.
 Арельяно, Омар (род. 1987) — мексиканский футболист, нападающий.
 Арельяно, Хесус (род. 1973) — мексиканский футболист, полузащитник.
 Арельяно, Эльвира (род. 1975) — нелегальная иммигрантка мексиканского происхождения, получившая широкую известность.

Двойная фамилия 
 Альварадо Арельяно, Уберто (1927—1974) — гватемальский поэт, писатель, публицист, эссеист, деятель коммунистического движения Гватемалы.
 Арельяно Феликс, Бенхамин (род. 1952) — мексиканский наркоторговец, лидер наркокартеля Тихуана.

См. также 
 Монументаль Давид Арельяно — футбольный стадион, расположенный в коммуне Макуль, на юго-востоке центра чилийской столицы Сантьяго.